Дюпре́ — русская транскрипция нескольких французских фамилий.

Известные носители 
 Анни Дюпре (род. 1947) — французская актриса и писательница.
 Дюпре, Анри Луи (1841—1909) — французский художник-баталист.
 Дюпре, Джованни (1817—1882) — итальянский скульптор-неоклассик.
 Дюпре, Джун (1918—1984) — английская актриса, наиболее известная ролью принцессы в фильме «Багдадский вор».
 Дюпре, Жак (1773—1846) — американский политик, 8-й губернатор Луизианы.
 Дюпре, Жан-Пьер (1930—1959) — французский поэт и скульптор.
 Дюпре, Жильбер (1806—1896) — французский оперный певец (тенор).
 Дюпре, Жюль (1811—1889) — французский художник, один из крупнейших представителей барбизонской школы.
 Дюпре, Жюльен (1851—1910) — французский художник.
 Дюпре, Марсель (1886—1971) — французский композитор, пианист и органист.
 Дюпре, Луи (1690—1774) — французский хореограф, танцор и педагог.
 Дюпре, Огюстен (1748—1833) — французский медальер и резчик монетных штемпелей.
 Дюпре, Эрнест (1862—1921) — французский невропатолог и психиатр, создатель термина «мифомания».
 Дюпре, Эшли (род. 1985) — американская проститутка, фигурант скандала, связанного с отставкой губернатора штата Нью-Йорк Элиота Спитцера.

См. также 
 Жире-Дюпре, Жозеф Мари (Jean-Marie Girey-Dupré; 1769—1793) — французский журналист, умерший на гильотине.
 Дю Пре, Жаклин (1945—1987) — английская виолончелистка